Norrell ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Dorris Norrell (1901–1981), US-amerikanische Politikerin
 William Frank Norrell (1896–1961), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch: Norell